Санта Кармен има више значења:

 Санта Кармен (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Кармен (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Кармен (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику